Гюллих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюллих, Вольфганг  (1960 — 1992) — скалолаз, альпинист, соло-восходитель, впервые пролезший 8b, 8b+, 8c и 9а.
 Гюллих, Герхард  (род. 1938) — немецкий государственный деятель, исполняющий обязанности президента Федеральной разведывательной службы в 1996 году.